Cette page propose une liste des forteresses de Bosnie-Herzégovine.

Liste en rapport avec la Bosnie-Herzégovine